Игорь Мерку́лов:
 Меркулов, Игорь Александрович (1947—2014) — советский физик.
 Меркулов, Игорь Алексеевич (1913—1991) — советский конструктор.
 Меркулов, Игорь Владимирович (род. 1962) — киноактёр, театральный режиссёр, композитор.